Niemcy:
 Freinsheim – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Freinsheim – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim

Osoby:
 Johannes Freinsheim – niemiecki historyk